Papa Anastasio I – 39º papa della Chiesa cattolica dal 399 al 401
 Anastasio I Dicoro – imperatore bizantino dal 491 al 518